Hartwick peut faire référence à :

Patronyme 
 , un ministre de l'Amérique coloniale.

Toponyme 

 Hartwick, une ville du comté de Poweshiek, en Iowa ;
 , un civil township dans le comté d'Osceola (Michigan) ;
 Hartwick, une ville du comté d'Otsego (New York) ;
 Hartwick, une census-designated place située dans l’État de New York.

Autres 
 (81915) Hartwick, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 , établissement scolaire à Oneonta (New York).

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme